Женский турнир по баскетболу на летних Олимпийских играх 2016 года прошёл с 6 по 20 августа. В соревновании приняли участие 12 сборных, разбитых на 2 группы. Матчи предварительного этапа прошли на стадионе «Арена да Жувентуди», а стадия плей-офф — на «Арене Кариока».

Женская сборная США выиграла олимпийское золото шестой раз подряд (1996—2016). На групповом этапе американки выиграли все четверти в пяти матчах. В итоге в 8 матчах турнира сборная США выиграла только один матч с преимуществом менее 20 очков — в полуфинале команда Франции была обыграна со счётом 86-67. Сборная Испании впервые в своей истории завоевала награды на женском баскетбольном олимпийском турнире.

Составы

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение 
Итоговое положение определяется:
 1-4 места
 Результаты финала и матча за 3-е место.
 5-8:
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Таблица в предварительном групповом раунде (т.е. 3я команда группы А имеет более высокий рейтинг, чем 4-я команда из группы B).
 Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы
 9-10 и 11-12:
 Пятые места в предварительном раунде группы классифицируются на 9-10, шестые места классифицированы *11-12
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы

Статистика

Индивидуальная статистика

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Командная статистика 

Забитые очки

Пропущенные очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

См. также 
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016 (мужчины)

Ссылки 
 Баскетбол на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте FIBA